Henrya kan syfta på:

 Henrya (djur) – ett släkte av snäckor
 Henrya (växter) – ett släkte växter